Om ödet får bestämma kan vara:

Om ödet får bestämma (film, 2001) – en amerikansk romantisk komedi från 2001 (originaltitel Serendipity)
Om ödet får bestämma (film, 2008) – en svensk film från 2008 av Henrik Sjöman